Го́ры Те́нцинга (Tenzing Montes) — ледяная горная гряда высотой до 3,4 километра на карликовой планете Плутон. Обрамляет с юго-запада равнину Спутника. Горы впервые были обнаружены космическим аппаратом Новые горизонты 14 июля 2015 года. Горы названы в честь непальского альпиниста Тенцинга Норгея, который 29 мая 1953 года вместе с сэром Эдмундом Хиллари впервые взошёл на высочайшую вершину на Земле — гору Эверест. В 2017 году Международный астрономический союз официально утвердил название.

Относительные размеры 

Высота гор Тенцинга достигает 3,4 километра от подножия, приблизительно в два раза выше чем у гор Хиллари. Для сравнения, Эверест поднимается на высоту в 4,6 км от подножия (хотя возвышается на высоту в 8,8 км от уровня моря). Гора Фудзи примерно соответствует в размерах, с высотой в 3,8 км от уровня моря.

Галерея

Видео

См. также 
 Список деталей рельефа Плутона
 Список самых высоких гор в Солнечной системе

Примечания

Ссылки 

Плутон
Внеземные горы
2015 год в науке
Поверхность Плутона